Итоми () или още и Томи (), може да се отнася за:

 Итоми, древен град в Антична Тесалия, над Фанари;
 Итоми, планина в Пелопонес, Месения;
 Итоми, дем в Месиния.

Вижте също 
 Томис